Була́н — тюркське слово, що означає «лось, олень»;

Антропоніми 
 Булан (бек-мелех) — хозарський полководець, родоначальник династії хозарських царів (беків), який перший прийняв іудаїзм.

Топонім

Булан () — село у складі Сиримського району Західно-Казахстанської області

Булан-Турган — населений пункт у Росії

Булан — громада в кантоні Во

Див. також 
 Хозарський каганат
 Хозари
 Каган
 Малік
 Буланський_сільський_округ

Арабські імена